Boris Kuznetsov peut désigner :
 Boris Kouznetsov (1903-1984), scientifique et historien des sciences soviétique, biographe d'Albert Einstein ;
 Boris Kouznetsov (1928-1999), footballeur soviétique ;
 Boris Kouznetsov (1947-2006), boxeur soviétique.